Suda – zatoka, gmina i miejscowość na Krecie
 Księga Suda – encyklopedia z czasów Bizancjum 
 Suda (rzeka) – rzeka w Rosji przeduralskiej, dopływ Wołgi

Osoby:
 Kenji Suda (ur. 1966) – japoński skoczek narciarski
 Takahiro Suda (ur. 1981) – japoński wioślarz
 Ludwik Suda (1883-1947) – polski nauczyciel i polityk
 Marian Suda (1900-) – polski oficer Wojska Polskiego